Royal Auxiliary Air Force – formacja sił powietrznych Wielkiej Brytanii
 Royal Australian Air Force – siły powietrzne Australii